Quine puede referirse a:

 Willard Van Orman Quine, un filósofo estadounidense, reconocido por su trabajo en lógica matemática.
 Quine (programa), un programa que produce su código fuente como su salida única.
 Algoritmo Quine–McCluskey, un método de simplificación de funciones booleanas.
 Richard Quine, un director de cine, guionista, productor, actor y compositor estadounidense.